Rozgrywki rosyjskiej pierwszej ligi w sezonie 1999 były ósmymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 3 kwietnia 1999 roku, zakończyły się natomiast 8 listopada 1999 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Saturn Ramienskoje i Lokomotiw Niżny Nowogród. Mistrzowski tytuł po raz czwarty z rzędu wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Giorgi Demetradze z Ałaniji Władykaukaz, który zdobył 21 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: rsssf.com

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 21 goli
  Giorgi Demetradze (Ałanija)
 19 goli
  Andriej Tichonow (Spartak)
 15 goli
  Władimir Kulik (CSKA)
 14 goli
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw M.)
  Oleg Teriochin (Dinamo Moskwa)
 13 goli
  Arsen Awakow (Lokomotiw N.N.)
 12 goli
  Wiaczesław Kamołcew (Torpedo)
  Siergiej Siemak (CSKA)
  Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 11 goli
  Jegor Titow (Spartak)

Nagrody 
2 grudnia 1999 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 1999:

 Bramkarze
 Aleksandr Filimonow (Spartak)
 Rusłan Nigmatullin (Lokomotiw M.)
 Roman Berezowski (Zenit)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Dmitrij Parfionow (Spartak)
 Walerij Mińko (CSKA)
 Aleksiej Arifullin (Lokomotiw M.)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
 Dmitrij Chlestow (Spartak)
 Igor Czeriewczenko (Lokomotiw M.)
 Wiaczesław Dajew (Torpedo)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
 Igor Czugajnow (Lokomotiw M.)
 Wiktor Bułatow (Spartak)
 Jewgienij Warłamow (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Siarhiej Hurenka (Lokomotiw M.)
 Jurij Kowtun (Spartak)
 Oleg Kornauchow (CSKA)

|width=25% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Siergiej Siemak (CSKA)
 Albert Sarkisjan (Spartak)
 Aleksandr Gorszkow (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi pomocnicy
 Aleksiej Smiertin (Lokomotiw M.)
 Jurij Drozdow (Lokomotiw M.)
 Dmitrij Chomucha (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi pomocnicy
 Jegor Titow (Spartak)
 Dmitrij Łośkow (Lokomotiw M.)
 Artiom Biezrodny (Spartak)
|width=25% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Andriej Tichonow (Spartak)
 Rołan Gusiew (Dinamo)
 Jewgienij Charłaczow (Lokomotiw M.)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Aleksandr Panow (Zenit)
 Zaza Dżanaszia (Lokomotiw M.)
 Aleksandr Szyrko (Spartak)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Giorgi Demetradze (Ałanija)
 Władimir Kulik (CSKA)
 Oleg Teriochin (Dinamo)

Zobacz też 
 Wysszij diwizion (1998)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1998/1999)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1999/2000)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej

Przypisy 

1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
1999 w Rosji